Worlington (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon, onderdeel van de civil parish East Worlington
Worlington (Suffolk), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Suffolk